Plaats in Indonesië
 Kuniran (Batangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Kuniran (Purwosari), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java